ICHS ist die Abkürzung für:

 International Committee of Historical Sciences, siehe unter Comité International des Sciences Historiques
 International Cultural-historical Human Sciences

Abkürzung